Pisan steht für:
 Pisan (Insel), eine Insel der Faichuk Islands, Inselgruppe in südwestlichen Teil des Chuuk-Atolls, Föderierte Staaten von Mikronesien
 den piemontesischen und lombardischen Namen der Gemeinde Pisano in der Provinz Novara, Italien
 Pisan (Ost-Amanuban), ein Dorf im indonesischen Distrikt Ost-Amanuban in Westtimor

Pisan ist der Familienname von:

 Christine de Pisan (* 1364), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Pisano, Familienname